Személynevek
 II. Nagy Katalin (1729–1796) orosz cárnő
 Nagy Katalin (1928–1988) író
 Nagy Katalin (1937) opera-énekesnő (mezzoszoprán)
 Nagy Katalin (1942) atléta (Hatvani Kinizsi, Budapesti Spartacus)
 Nagy Katalin (1951) nyelvész, irodalomtörténész, műfordító, ny. főiskolai tanár (ELTE TÓK)
 Nagy Katalin (1956–2010) énekesnő, billentyűs, zeneszerző (Beatrice, Tűzkerék, Kati és a Kerek Perec)
 Nagy Katalin (1960) műsorvezető, újságíró, szerkesztő-riporter
 Nagy Katalin (1964) úszó, vízilabdázó
 Nagy Katalin (1979–) futó, ultramaratoni futó
 Nagy Katalin (színművész)

Hasonló nevűek
 Kovacsicsné Nagy Katalin (1931–2020) (Kovacsics Józsefné), statisztikus, egyetemi tanár
 S. Nagy Katalin (1944) művészettörténész, szociológus, egyetemi tanár
 Nagy T. Katalin (1958) művészettörténész, egyetemi tanár
 Nagy Katica (1995) színművész
Nagy Kati (1975) rendező
 Nagy Kató (1904–1973) színművész, modell, táncos

Színművészet, film
 Nagy Katalin (1913) George Bernard Shaw drámája
 Nagy Katalin cárnő, (Katharina die Große), (1920), német film, címszereplő Lucie Höflich 
 Nagy Katalin cárnő, (Caterina di Russia), (1963), olasz film, címszereplő Hildegard Knef
 Nagy Katalin, (Great Catherine), (1968), angol film, címszereplő Jeanne Moreau
 Nagy Katalin, (Catherine the Great) (1995) angol tévéfilm, címszereplő Catherine Zeta-Jones 
 Nagy Katalin, (Catherine the Great), (2019), angol tévé-minisorozat, címszereplő Helen Mirren
 Nagy Katalin – A kezdetek (The Great), 2020-as angol-ausztrál tévésorozat, címszereplő Elle Fanning

Hasonló cím
 A cárnő, (The Rise of Catherine the Great), (1934), angol film, címszereplő Elisabeth Bergner

Jegyzetek